GND-filter, in het Nederlands grijsverloopfilter
Ground, aanduiding voor een elektrische aardaansluiting
Gemeinsame Normdatei, een internationale norm voor dataopslag